Абасылах () — топоним в России якутского происхождения.

 Абасылах — река, правый приток р. Тюнг, координаты 66°36' 116°37'
 Абасылах (приток Лены)
 Абасылах — протока, впадает в левую протоку Тимир-Баппыт р. Лена, координаты 66°22' 123°30'
 Абасылах (приток Хеты)
 Абасылах — урочище в левобережье р. Лена, западнее оз. Улахан-Тюгене, координаты 63°16' 129°09'
 Абасылах — река, правый приток р. Эстериктях, координаты 68°56' 142°21'
 Абасылах — озеро в левобережье среднего течения р. Тюнг, координаты 64°04' 121°36'
 Абасылах — озеро в левобережье р. Тымпылыкан, северо-восточнее оз. Харба, координаты 64°22' 125°06'
 Абасылах — озеро между р. Уоранга и р. Аччыгый-Мунгхарыма, координаты 64°18' 123°01'
 Абасылах — озеро между р. Тымпылыкан и р. Абасылах, , координаты 64°32' 124°54'
 Абасылах — река, левый приток р. Тюнгкян, координаты 66°21' 117°55'
 Абасылах — озеро восточнее оз. Онёр-Эбете, в левобережье р. Мыла, координаты 62°52' 131°10'
 Абасылах — река, правый приток р. Сыгынах, координаты 66°46' 151°12'
 Абасылах — река, левый приток р. Тымпылыкан, координаты 64°29' 125°23'
 Абасылах — река, правый приток р. Куолума, координаты 61°19' 134°16'
 Абасылах — озеро в правобережье р. Хомпу, координаты 61°36' 130°24'
 Абасылах — озеро северо-восточнее истока р. Бордыалах, координаты 62°31' 125°31'
 Абасылах — озеро юго-восточнее оз. Тёнгюлю, координаты 62°04' 131°46'
 Абасылах — озеро в правобережье р. Кею, координаты 62°07' 130°45'

Примечания